Die Skeleton-Weltmeisterschaft 2000 wurde am 12. und 13. Februar in Igls in Österreich ausgetragen.

Männer 

Datum: 12./13. Februar 2000

Am Start waren insgesamt 35 Teilnehmer. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 20 bestplatzierten Starter teilnehmen.

Frauen 

Datum: 12./13. Februar 2000

Am Start waren insgesamt 17 Teilnehmerinnen. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 15 bestplatzierten Starterinnen teilnehmen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

2000
Sportveranstaltung 2000
Sportveranstaltung in Innsbruck
Igls
Skeleton (Österreich)

en:FIBT World Championships 2000